Es gibt folgende zwei Erzeparchien Tyros:

 Erzeparchie Tyros (Melkiten)
 Erzeparchie Tyros (Maroniten)